Vaniria steht für:

 Vaniria (Euquisi), eine osttimoresische Aldeia im Suco Euquisi.
 Vaniria (Ililai), eine osttimoresische Siedlung im Suco Ililai